Hanusch ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Hanusch (1866–1923), österreichischer Politiker (SDAP)
 Hannah Hanusch (* 1997), österreichische Triathletin
 Helmut Hanusch (* 1947), österreichischer Medienmanager und Verleger
 Ignác Jan Hanuš (auch Ignaz Johann Hanusch; 1812–1869), tschechischer Slawist und Philosoph
 Julie Hanusch (geb. Julie Winter; 1878–1949), Textilkünstlerin
 Karl Hanusch (1881–1969), deutscher Maler und Graphiker
 Margarete Hanusch (1904–1993), Bildhauerin und Kunsterzieherin
 Roland Hanusch (1940–2021), deutscher Heimatforscher
 Rolf Hanusch (1943–2003), deutscher evangelischer Theologe   

 Steve Hanusch (* 1990), deutscher Eishockeyspieler
 Torsten Hanusch (* 1967), deutscher Eishockeyspieler und -trainer

Siehe auch:
 Hanusch-Krankenhaus, Krankenhaus in Wien
 Hanuschhof, Gemeindebau in Wien
 Hanuš